Kaoma (band), een Frans-Braziliaanse popgroep
 Kaoma (Zambia), een stad en district in Zambia